«Праздничный день» () — фильм Жака Тати, основанный на его более раннем короткометражном фильме  (1947).

Сюжет 
Показывает жизнь в маленьком французском городке после Второй мировой войны. Тати играет Франсуа, городского почтальона. В городок прибывает бродячий цирк. Увидав на представлении фильм о работе американских почтальонов, Франсуа принимается за модернизацию.

В ролях 
 Жак Тати
 Ги Декомбль
 Поль Франкёр
 Санта Релли
 Мэйн Валли
 Робер Бальпо
 Delcassan
 Жак Бове
 Вали
 Роджер Рафаль

Производство 
Фильм снимался в городке Сен-Север-сюр-Андр, и многие местные жители участвовали в съёмках.

Фильм снимался двумя камерами, в цветном и чёрно-белом вариантах. Цветная технология Thomson Color была экспериментальной, поэтому её решили дублировать чёрно-белой съёмкой. Как оказалось, весьма предусмотрительно: обработать цветную плёнку не удалось, и в 1949 году фильм был выпущен в чёрно-белом варианте. Но цветная плёнка сохранилась, и в 1995 дочь режиссёра Софи Татищефф и оператор Франсуа Эде сумели восстановить цветной вариант фильма.

Критика 
Критик Марсель Л’Эрбье в статье «Чудо велосипедов» находил параллели между «Праздничным днем» и «Похитителями велосипедов», называя их «равнозначными художественными достижениями», которые восходят к одним и тем же истокам, «возобновляя, один в грустном, а другой в веселом ключе, чудо прямого контакта с реальностью».

Награды фильма 
 Премия за «лучший сценарий» на кинофестивале в Венеции
 Большая кинопремия, Париж

Ссылки 

Обзор фильма "Праздничный день"  на moy.bike

Кинокомедии Франции
Кинокомедии 1949 года
Фильмы Жака Тати
Фильмы Франции 1949 года